Озе́рне () — присілок у складі Альменєвського округу Курганської області, Росія.

Населення — 87 осіб (2010, 194 у 2002).

Національний склад станом на 2002 рік:
 башкири — 63 %
 росіяни — 30 %

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти Альменєвського округу
Присілки Курганської області